Такмичење у трчању на 400 метара у мушкој конкуренцији на 33. Европском првенству у дворани 2015. у Прагу одржано је 6. и 7. марта у мулти-спортској 02 Арени.

Титулу освојену у Гетеборгу 2013. одбранио је Павел Маслак из Чешке оборивши рекорд шампионата.

Земље учеснице 
Учествовало је 33 такмичара из 22 земље.

Рекорди

Најбољи европски резултати у 2015. години 
Десет најбољих европских такмичара у трци на 400 метара у дворани 2015. године пре почетка првенства (5. марта 2015), имали су следећи пласман на европској и светској ранг листи. (СРЛ)

{| class="wikitable"
|-
| 1.|| Павел Маслак || rowspan="2" |  || 45,27 || rowspan="4" | 22. фебруар || 1. СРЛ  
|-
| 2.|| Јан Тесар || 46,21 || 12. СРЛ 
|-
| 3.|| Карол Залевски || rowspan="2" |  || 46,25 || 13. СРЛ  
|-
| 4.|| Рафал Омелко || 46,28 || 17. СРЛ
|-
| 5.|| Michael Bingham ||  || 46,30 || 13. фебруар || 18. СРЛ 
|-
| 6.|| Лукаш Кравчук ||  || 46,37 || rowspan="2" | 21. фебруар || 21. СРЛ
|-
| 7.|| Најџел Левин ||  || 46,43 || 22. СРЛ 
|-
| 8.|| Lee-Marvin Bonevacia ||  ||46,46 || 31. јануар || 23. СРЛ, [[Атлетски рекорди Холандије у дворани за мушкарце|НР]]
|-
| 9.|| Жонатан Борле ||  || 46,48 || 25. фебруар || 24. СРЛ 
|-
| 10.|| Патрик Шорм ||  || 46,49 || 22. фебруар || 25. СРЛ  
|-
| 
|-
| 64.|| Милош Раовић ||  || 47,43 || 31. јануар || 
|}
<small>Такмичари чија су имена подебљана учествовали су на ЕП 2015.</small>

 Сатница 

 Квалификациона норма 

 Освајачи медаља 

 Резултати 

 Квалификације 

У полуфинале пласирали су по 2 првопласирана из 6 квалификационих група (КВ) и 6 на основу постигнутог резултата (кв).Подебљани лични рекорди су и национални рекорди земље коју такмичар представља'''

Финале

Референце

Спољашње везе 

Европско првенство у атлетици у дворани 2015.
Трка на 400 метара на Европском првенству у атлетици у дворани